
Бубер () — слово еврейского происхождения.

Фамилия 
 Бубер, Мартин (1878—1965) — немецко-еврейский экзистенциальный философ, теоретик сионизма.
 Бубер, Леонид Ильич (1916—2005) — Герой Советского Союза.
 Бубер, Соломон (1827—1906) — галицийский учёный, издатель древнееврейской агады.

Другое 
 (16355) Buber — астероид, названный в честь Мартина Бубера.

См. также 
 Бюлер